Polybostrichus mullerii är en ringmaskart som beskrevs av Wilhelm Moritz Keferstein 1862. Polybostrichus mullerii ingår i släktet Polybostrichus och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mullerii